Antestjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Antestjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (3,78 ha)
Antestjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Antestjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Antestjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn